Ekpo ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Ekpo (* 1987), nigerianischer Fußballspieler
 Felix Ekpo (* 1981), nigerianischer Gewichtheber
 Florence Ekpo-Umoh (* 1977), deutsch-nigerianische Leichtathletin
 Margaret Ekpo (1914–2006), nigerianische Politikerin